A 30 802-es számú közút egy öt számjegyű országos közút-szakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nagykálló, illetve Nyíregyháza közigazgatási területén. A Nyíregyháza-kelet–Nyírbátor–Nagykálló-csomópont és a Nyíregyháza-észak–Záhony-csomópont egyik közös átkötő útja; az előbbi az M3-as autópálya és a 4911-es út találkozását, utóbbi a 403-as főútnak az autópályából való kiágazását jelenti.

Ezt a számozást az az út viseli, amely Vásárosnamény felől ágazik ki a sztrádából, végig amellett húzódik, kiszolgálja a kisebb átkötő ágakat, végül visszatorkollik az autópályába Budapest irányában. Kiágazása Nagykálló területén van, ott az M3-as a 235,600-as kilométerszelvényénél, végpontjában pedig a 233,300-asnál tart. Pár száz méter után átlép Nyíregyháza területére, ott ágazik ki belőle a 30 888-as út, elhalad a 30 880-as számozást felüljárója alatt, majd beletorkollik a 30 889-es út. 1,6 kilométer megtétele után lép vissza Nagykálló területére, ott ágazik ki belőle a 30 804-es út, utána pedig beletorkollik a 30 813-as út. Elhalad a 4911-es felüljárója alatt, és a sztrádára visszatorkollva ér véget.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,300 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30802
30802
30802
Nagykálló
M3-as autópálya